Майдане́вич — українське прізвище.

Персоналії 
 Олексій Майданевич (* 1991) — український футболіст, захисник.
 Юлія Майданевич (* 1980) — українська економістка.

Українські прізвища
Прізвища на -ич